Квалификације за главни жреб на Отворено првенство Кореје у тенису 2010. у Сеулу (Јужна Кореја) одржане су у периоду од 18.-20. септембра 2010.

Учествовале су 32 тенисерке из 12 земаља.

За квалификације специјалну позивницу организатора (WC) добиле су:
  Hyojung Yea
  Min-Hwa Yu
  Sueng-Yeon Hong
  Na-Lae Han

Пошто су кинеске тенисерке Hinyun Han и Шуај Џанг у време квалификација још биле на турниру у Гуангџоу, као замене (Alt) су укључене Мари Ев Полетје (Канада) и Натали Грандин (Јужоафричка Република).

Списак носилаца 

 Број у загради озвачава пласман на ВТА ранг листи од 13. септембар 2010.

Резултати квалификација

Прва група

Друга група

Трећа група

Четврта група 

За главни турнир су се квалификовале (Q):
  Сје Сувеј
  Бојана Јовановски
  Јунри Намигата
  Симона Халеп

Види још 
 Отворено првенство Кореје у тенису

Спољашње везе 
 Резултати квалификација

Отворено првенство Кореје у тенису